Abbaye Saint-Sixte peut désigner :
 Abbaye Saint-Sixte de Westvleteren ;
 Abbaye Saint-Sixte de Rettel.

Homonymie d'abbayes